Vörös László (1790–1870) mérnök, térképész
Vörös László (1848–1925) kereskedelemügyi miniszter
 Vörös László (1934–2005) irodalomtörténész, a Tiszatáj főszerkesztője
 Vörös László (1951) hegymászó

 Hasonló néven
 Vörös László Zsigmond (1914–1996) botanikus